Foppiano ima više značenja:
 Foppiano, Genoa
 Foppiano, Parma
 Foppiano, Trento
 Foppiano, Verbano-Cusio-Ossola